Кубок Кремля 2001 года в женском одиночном разряде проводится в шестой раз. В основной сетке турнира 28 участниц, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Мартина Хингис защищала свой прошлогодний титул, но проиграла в четвертьфинале.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Мартина Хингис (Четвертьфинал)
  Амели Моресмо (Второй раунд)
  Жюстин Энен (Второй раунд)
  Натали Тозья (Второй раунд)

''' Елена Докич (Титул) 
 Сильвия Фарина Элия ''(Полуфинал) 
 Магдалена Малеева ''(Второй раунд) 
 Елена Дементьева ''(Финал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2001